Central Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Methodist Episcopal Church (Chippewa County, Michigan), NRHP-Nr. 84000537
 Central Methodist Episcopal Church (Ingham County, Michigan), NRHP-Nr. 80001864